Santa Sofia eller Sancta Sophia kan syfta på:

 Sancta Sophia – ett museum, tidigare kyrka respektive moské i Istanbul, se Hagia Sofia

Geografi

Colombia 

 Santa Sofía (kommun), Boyacá, 
 Santa Sofía (ort i Colombia, Boyacá, lat 5,71, long -73,60),

Italien 

 Santa Sofia, Emilia-Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena,

Mexiko 

 Santa Sofía (ort i Mexiko, Chiapas), Tuzantán, 
 Santa Sofía (ort i Mexiko, Oaxaca), Santa María Jacatepec, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar